Spisak objekata koji su izgrađeni kao stambeni, bez obzira da li su kasnije promenili namenu ili prestali da se koriste.
Na spisku su, uglavnom, objekti koji se vode kao spomenici kulture (spisak nije konačan), uz određen broj objekata koji su na ovoj listi po slobodnom izboru..
Pri tom, u prvom delu našeg istraživanja, manje smo se bavili objektima u velikim gradskim sredinama. Prvenstveni cilj je bio da se da uvid u prostorni raspored sadržaja širom Srbije.

Stanje:
 "nije u funkciji" objekt je u dobrom stanju, a nema namenu
 "napušten/a" o zgradi se ne vodi briga
 "urušen/a" delovi zgrade su u padu
 "prenamena" zgrada se koristi u druge namene
 "ne postoji"; objekti koji su u međuvremenu prestali da postoje, ostali su na ovoj listi u nameri da ukažemo na nemarni odnos prema blagu koje posedujemo.
Pristup (ne odnosi se na ulazak u zgradu):
 "slobodan", pristup je potpuno slobodan
 "privatni posed", objekt se nalazi u okviru privatnog poseda
Posete (ulazak u zgradu):
 "po najavi", poseta se mora najaviti
 "ne za turiste", pristup turistima i radoznalcima nije omogućen
 "nisu preporučljive", iz bezbednosnih razloga
 "nisu moguće"

Kultura Srbije